Dmitri Kisseliov, ou Dmitri Kisselev, Dmitri Kiselev (en russe : Дмитрий Киселёв), peut désigner :
 Dmitri Kisselev (né en 1954), journaliste russe ;
  (né en 1989), patineur russe ;
  (né en 1978), réalisateur russe ;
  (né en 1994), handballeur russe.